Le gare di judo della categoria fino a 57 kg femminile ai XVI Giochi paralimpici estivi si sono svolte il 28 agosto 2021 presso il Nippon Budokan.

La vincitrice è stata Sevda Valiyeva.

Risultati

Ripescaggi per medaglie di bronzo

Collegamenti esterni 
 

F 3